Rajnai Sándor (1911–1979) szcenikus, díszlettervező, színész
 Rajnai Sándor (1922–1994) kommunista titkosszolgálati vezető, hírszerző, diplomata